Line S bezeichnet:

Mit Buchstaben gekennzeichnete Linien des öffentlichen Verkehrs:

 S Shuttle, Stadtbahn-Linie der Muni Metro in San Francisco
 Drei verschiedene U-Bahn-Shuttlelinien der New York City Subway
 Franklin-Avenue-Shuttle
 Rockaway-Park-Shuttle
 42nd-Street-Shuttle